Trehörnan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trehörnan, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,  (19,5 ha)
Trehörnan, Småland, sjö i Vimmerby kommun,

Se även
Trehörn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn